III liga polska w piłce nożnej (1989/1990) – 38. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Liczba grup została zmniejszona z 8 do 4, a liczba drużyn ze 114 do 80. W tym sezonie drużyna, która wygrała dany mecz różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywała za zwycięstwo 3 punkty, a drużyna przegrana w tym meczu traciła jeden punkt w tabeli.
Do klasy okręgowej spadły tylko 4 drużyny, ponieważ w następnym sezonie liczba grup została zwiększona do 9.

Nowe zespoły 
(S) 15 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 4 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa 1 
Tabela końcowa:

 SHR Wojcieszyce wycofał się po zakończeniu sezonu

Grupa 2 
Tabela końcowa:

 Gwardia Białystok wycofała się po rundzie jesiennej, a jej wyniki anulowano

Grupa 3 
Tabela końcowa:

 Victoria Wałbrzych przed rozpoczęciem rundy wiosennej połączyła się z Victorią Świebodzice

Grupa 4 
Tabela końcowahttps://rfbl.pl/archiwum-wynikow-iii-ligi-1989-90/#Grupa-IV-III-ligi-w-sezonie-1989-90:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w polskim sporcie
1990 w polskim sporcie